Женелія Де Соуза (; *, Мумбаї) — індійська акторка та модель.

Життєпис 
Вона грала у Толлівуді, Боллівуді, Коллівуді та у фільмах малаяламською мовою.

Почала свою акторську кар'єру з фільму Tujhe Мері Kasam у 2003 році. Була відзначена за роль у фільмі Boys в тому ж році, а потім заявила про себе у Толлівуді, знявшись у кількох фільмах на телугу протягом 2003–2005 років.

Де Соуза отримала свою першу Filmfare премію у 2006 році за свою роль в романтичному телугу фільмі  Bommarillu.

Виступивши в декількох комерційно успішних фільмах на телугу і тамільській, Де Соуза заявила про себе як одну з провідних актрис у південно-індійській кіноіндустрії.

Фільмографія

Посилання 
 
 Біографія Женелії Де Соуза .

Індійські кіноакторки
Кіноакторки мовою гінді
Лауреати Filmfare Awards
Толлівуд